Jaworowa Kopa – szczyt w Sudetach
 Jaworowa Kopa – szczyt w Tatrach